

Жінки 
 Чекмарьова Ксенія — українська волейболістка; майстер спорту України міжнародного класу.

Чоловіки 

 Чекмарьов Віктор Костянтинович (1911—1987) — російський актор.
 Чекмарьов Володимир Гнатович ( 5 жовтня 1946) — український архітектор, заслуженный архитектор Украины, лауреат Державної премії України в галузі архітектури.
 Чекмарьов Олександр Петрович (1902—1975) — український учений у галузі обробки металів тиском.
російські прізвища